Jagiellonia Białystok w sezonie 2016/2017 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz Pucharu Polski (od 1/16). Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim w Białymstoku o pojemności 22.386 miejsc.

Jagiellonia Białystok rozegrała swój najlepszy sezon w historii występów ekstraklasy, zdobyła tytuł wicemistrza Polski sezonu 2016/2017 ulegając nieznacznie Legii Warszawa (1 m-ce), wyprzedzając Lecha Poznań (3 m-ce).

Białostoczanie nie przystąpili do rozgrywek w roli faworyta, w poprzednim sezonie 2015/2016 walczyli o utrzymanie kończąc rozgrywki na 11 pozycji. Biorąc pod uwagę budżet klubu oraz potencjał innych zespołów głównym celem drużyny było znalezienie się w górnej 8-mce ekstraklasy. Ruchy kadrowe przed sezonem nie osłabiły potencjału "Jagi", która zdecydowanie się wzmocniła, min. poprzez transfery: Chomczenowskiego, Runje, czy bramkarza Kelemena. Od początku sezonu Jagiellonia znajdowała się w górnej ósemce i praktycznie poprzez większość sezonu zajmowała miejsca na podium. Zimowe wzmocnienia dały dla zespołu Michała Probierza dodatkowe atuty w walce o mistrza, do zespołu dołączył Cillian Sheridan, Ziggy Gordon oraz Arvydas Novikovas. Olbrzymi wpływ na grę oraz wyniki zespołu była postawa Konstantina Vassiljeva, który zaliczył 13 bramek i 14 asyst oraz Fedora Černycha 12 bramek i 9 asyst. Wyróżniała się stabilna obrona "Jagi" na czele z Runje, Gutim oraz bocznymi pomocnikami jak Frankowskim i Tomasikiem.

Drużyna rozegrała swój najlepszy sezon zdobywając mistrza jesieni oraz kończąc sezon zasadniczy na 1. miejscu. Po podziale punktów białostoczanie praktycznie zrównali się z punktami z trójką innych kandydatów do korony. Po porażce w Gdańsku (36 kolejka) z Lechią Gdańsk Jagiellonia straciła pozycję lidera, co za tym idzie musiała też liczyć na potknięcia rywali. Rozgrywki były na tyle wyrównane, że przed ostatnią kolejką aż 4 zespoły mogły zdobyć tytuł mistrza polski. W ostatnim meczu białostoczanie zremisowali na własnym boisku 2:2 z Lechem Poznań, a w Warszawie tamtejsza Legia zremisowała z Lechią Gdańsk. Takie wyniki sprawiły, że tytuł przypadł Legii Warszawa, a białostoczanie zajęli 2. miejsce.

I poziom rozgrywkowy 
Rozgrywki toczą się jak przed rokiem w formacie rozgrywek ESA-37, czyli podział rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn oraz podział punktów zdobytych w rundzie zasadniczej przez dwa z zaokrągleniem w górę w przypadku nieparzystej liczby punktów.

W roli beniaminka wystąpią drużyny Arki Gdynia oraz Wisły Płock, które w sezonie 2015/2015 awansowały do ekstraklasy z 1 ligi (drugi poziom rozgrywkowy) odpowiednio z miejsca 1 i 2.

Przed sezonem klub przygotował konkurs na projekt stroju dla piłkarzy, zgodnie z wyborem kibiców wybrano wzór koszulek klubowych sporządzony według projektu Macieja Rogały. Sponsorem technicznym drużyny jest firma Erreà.

Konstantin Vassiljev został uhonorowany tytułem piłkarza miesiąca lipca 2016 w plebiscycie ekstraklasy, nc+, Onet, Przeglądu Sportowego i Aztorin. Piłkarzem miesiąca września został Przemysław Frankowski, kwietnia – Cillian Sheridan.

Jagiellonia odpadła z Pucharu Polski w 1/8 finału ulegając na wyjeździe Pogoni Szczecin 4:1.

Sezon zasadniczy (30 kolejek) Jagiellonia zakończyła na pierwszym miejscu, gromadząc 59 punktów, strzelając 56 bramek, tracąc 31.

Tabele Ekstraklasy 
Sezon zasadniczy – końcowa tabela

(*) – Ruch Chorzów ukarany odjęciem 4 pkt.
Runda finałowa
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width=50| Poz.
!width=220| Drużyna
!width=50| M
!width=50| Z
!width=50| R
!width=50| P
!width=100| Bramki
!width=50| Punkty
!width=80| Razempunktów
!width=80| Uwagi
|-
| colspan=10| Grupa mistrzowska
|- bgcolor="#94BD5E" style="color: white"
|1
|align=left|Legia Warszawa || 37 || 21 || 10 || 6 || 70:31 || 44|| 73|| el.LM – II r.
|- bgcolor="#CCF3FF"
|2
|align=left|Jagiellonia Białystok || 37 || 21 || 8 || 8 || 64:39 || 42 || 71 || el.LE – II r.
|- bgcolor="#CCF3FF"
|3
|align=left|Lech Poznań || 37 || 20 || 9 || 8 || 62:29 || 42 || 69 || el.LE – I r.
|-
|4
|align=left|Lechia Gdańsk || 37 || 20 || 8 || 9 || 57:37 || 42 || 68
|-
|5
|align=left|Korona Kielce || 37 || 14 || 5 || 18 || 47:65 || 28 || 47
|-
|6
|align=left|Wisła Kraków || 37 || 14 || 6 || 17 || 54:57 || 26|| 48
|-
|7
|align=left|Pogoń Szczecin || 37 || 11 || 13 || 13 || 51:54 || 25 || 46
|-
|8
|align=left|Termalica Nieciecza || 37 || 13 || 7 || 17 || 35:55 || 25 || 46
|-
| colspan=10| Grupa spadkowa
|-
|9
|align=left|Zagłębie Lubin || 37 || 14 || 11 || 12 || 51:45 || 34 || 53
|-
|10
|align=left|Piast Gliwice || 37 || 12 || 10 || 15 || 45:54 || 31 || 46
|-
|11
|align=left|Śląsk Wrocław || 37 || 12 || 10 || 15 || 49:52 || 29'' || 46|-
|12
|align=left|Wisła Płock || 37 || 12 || 11 || 14 || 49:57 || 28 || 47|- bgcolor="#CCF3FF"
|13
|align=left|Arka Gdynia || 37 || 10 || 9 || 18 || 44:60 || 24 || 39 || el.LE – III r.
|-
|14
|align=left|Cracovia || 37 || 8 || 15 || 14 || 45:52 || 24 || 39|- bgcolor="#E0E0E0"
|15
|align=left|Górnik Łęczna || 37 || 9 || 10 || 18 || 47:63 || 22 || 37|| spadek
|- bgcolor="#E0E0E0"
|16
|align=left|Ruch Chorzów || 37 || 10 || 8 || 19 || 42:62 || 19 || 34|| spadek
|}
 Arka Gdynia zdobyła Puchar Polski i wystąpi w III rundzie eliminacji do ligi europy.

 Kadra, statystyki, transfery 

 Mecze 

 W kolumnie „L.p.” obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej).

 Frekwencja 
Średnia frekwencja na meczach rozgrywanych na stadionie Miejskim w Białymstoku w sezonie 2016/2017 Lotto Ekstraklasy wynosi 13 493 (po rozegraniu 19 meczów).
Dnia 21 maja 2017 w meczu z Legią warszawa padł rekord frekwencji na stadionie miejskim w Białymstoku, który wynosi 22 394.

 Rekordy 
 Mecz z Zagłębiem Lubin dnia 7 kwietnia 2017 r. wygranym przez żółto-czerwonych 3:4, był 200-setnym meczem Michała Probierza w roli szkoleniowca Jagiellonii. Dotychczasowy bilans to 85 zwycięstw, 46 remisów i 69 porażek przy bilansie bramkowym 269-246, średnia 1,51 punktu na mecz.
 Mecz z Zagłębiem Lubin (dnia 7 kwietnia 2017 r.) miał jeszcze jeden jubileusz, Arvydas Novikovas zdobył 500 bramkę w ekstraklasie strzeloną przez Jagiellonię.
 Białostoczanie pobili swój rekord w ilości meczów bez porażki w ekstraklasie, który obecnie wynosi 10''', w tym 7 zwycięstw i 3 porażki.

Zdobywcy bramek

Kary indywidualne 

 Komisja Ligi anulowała niesłuszną kartkę dla Ziggy Gordona w meczu z Cracovią.

Mecze sparingowe 
Przygotowania do sezonu 2016/2017 od 6 czerwca 2016, w dniach od 23 czerwca do 7 lipca obóz przygotowawczy w Słowenii.
Plan przygotowań do rundy wiosennej.

(w nawiasach)* – Poziom rozgrywkowy i miejsce zajmowane przez drużynę w sezonie 2015/2016.

Powołania do reprezentacji 
Jacek Góralski został powołany przez trenera reprezentacji Polski Adama Nawałkę na mecz rozgrywany w ramach eliminacji do mistrzostw świata z Rumunią oraz na mecz towarzyski ze Słowenią.

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona klubu
 Portal 90minut.pl

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie